Magnum Force steht für:

 den Originaltitel des Filmes Dirty Harry II – Calahan
 einen ehemaligen Namen der Achterbahn Dreier Looping